Гана Шромова (; родилась 3 марта 1980 года в Копршивнице, Чехословакия) — чешская теннисистка; победительница 43 турниров ITF (восемь — в одиночном разряде).

Общая информация 
Гана — одна из двух детей Иржи Шрома и Ганы Шромовой-старшей; её брата также зовут Иржи.

Чешка в теннисе с семи лет, придя на корт вместе с родителями, игравшими в теннис на любительском уровне. Любимое покрытие — быстрый хард, лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (8)

Поражения (10)

Финалы турниров ITF в парном разряде (59)

Победы (35)

Поражения (24)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Родившиеся в Копршивнице
Теннисисты Чехии